204 км, 204-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

Россия 
 204 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 272419
 204 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 875216
 204 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 782721
 204 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Пензенская область. Код 608116
 204 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 813493

Узбекистан 
 204 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 725610